István Kósa est un médailleur hongrois.

Biographie 

István Kósa a dessiné en 1991 la nouvelle série de pièces en Forint de la République de Hongrie.

Liens externes 
 István Kósa

Médailleur
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)